O Esbjerg fB é um clube de futebol da Dinamarca, fundado em 1924 na cidade de Esbjerg.

Títulos 

 5  Campeonato Dinamarquês de Futebol
 Vencedores : 1961,1962,1963,1965,1979
 2  Taça Dinamarquês de Futebol
 Vencedores : 1964,1976

Ligações externas 
 

 
Clubes de futebol fundados em 1924